Максим Лап'єр (;  29 березня 1985, м. Сент-Леонард, Канада) — канадський хокеїст.
 Жан Лап'єр (1922—2014) — французький диригент.
 Жан-Шарль Лап'єр (1956—2016) — канадський політик, юрист, теле- і радіоведучий.